St. Lucia steht für:
 Lucia von Syrakus
 Luciakirche

Geografische Objekte:
 St. Lucia, Inselstaat im Bereich der Westindischen Inseln in der Karibik
 St. Lucia (Queensland), Australien
 St. Lucia (Südafrika), Provinz KwaZulu-Natal
 St.-Lucia-See, größtre See Südafrikas

Siehe auch:
 Santa Lucia
 St. Lucia und Ottilie 
 St. Lucia-Schlankblindschlange 
 St. Lucie
 St. Luzia